Nuortajauratj kan syfta på två olika insjöar i Sverige:

Nuortajauratj (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,1 ha)
Nuortajauratj (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn